Schmidtborn ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Jacob Schmidtborn (1729–1784), Großkaufmann und Firmengründer
 Johann Ludwig Schmidtborn (1754–1804), Kaufmann und Bürgermeister von Saarbrücken (1799–1800)
 Johann Carl Schmidtborn (1794–1877), Politiker und Bürgermeister von Saarbrücken (1862–1871)
 Georg August Ludwig Schmidtborn (1798–1860), Generalsuperintendent der evangelischen Kirche der Rheinprovinz
 Wilhelm Schmidtborn (1876–1952), Schriftsteller
 Pfarrergeschlecht an der Margarethenkirche Krofdorf (1646–1795)